Arnold Egmondski (14. julij 1410 – 23. februar 1473) je bil Vojvoda Gelderski, grof Zutphenski.

Življenje 
Arnold se je rodil v Egmond-Binnenu v Severni Holandiji kot sin Jana II. Egmondskega in Marije Arkelske .

11. julija 1423 je Arnold, še deček, nasledil vojvodo Reinalda IV. Arnold je bil vnuk Reinaldove sestre Johane. Čeprav je cesar Sigismund podelil vojvodi Bergu vojvodino Gelders, je Arnold ohranil zaupanje stanov s povečanjem njihovih privilegijev in užival podporo vojvode Filipa Burgundskega. Arnold je bil zaročen in nato poročen s Katarino Kleveško, nečakinjo Filipa Burgundskega. Pozneje pa se je vojvoda Arnold sprl s svojim zaveznikom glede nasledstva knezo-škofije Utrechta, nakar se je Filip pridružil štirim glavnim mestom Gelders  v uspešnem poskusu Arnoldovega sina Adolfa, da nadomesti oblast svojega očeta s svojo. Arnold se je odrekel svoji zahtevi po Jülich-u šele po njegovem porazu leta 1444 proti Gerhardu VII., vojvodi Jülich-Bergu . 

Ko je Karel Drzni leta 1467 postal burgundski vojvoda, so po zavrnitvi kompromisa Adolfa vrgli v ječo. Arnold je proti volji mest in deželnemu pravu zastavil svojo vojvodino Karlu za 300.000 renskih florintov (1471).  Po Arnoldovi smrti dve leti kasneje v Graveu je Karel prevzel vojvodino, kar je sprožilo vrsto vojn, ki bodo trajale več kot 70 let.

Družina in otroci 
Arnold se je poročil v Kleve-su 26. januarja 1430 s Katarino Kleveško (1417–1479), hčerko Adolfa IV., vojvode Kleve-sa in Marije Burgundske. Njuni otroci so bili:

 Marija  (okoli 1431 – 1463), poročena 3. julija 1449 s škotskim kraljem Jakobom II.
 Viljem (rojen okoli 1434), umrl mlad
 Margareta (okoli 1436 – 1486, Simmern), poročena 16. avgusta 1454 s Friderikom I., palatinskim grofom Simmerna .
 Adolf (1438 – 1477) 
 Katarina (1439–1496), regentka Gelderna v letih 1477–1481 – Leta 1464 je bila morda na skrivaj poročena z Louisom Bourbonskim, škofom Liègea.

Predniki

Sklici

Viri 

 
 
 

Umrli leta 1473
Rojeni leta 1410
Egmondski
Grofje in vojvode Gelderski